Пушной:

Фамилия:
 Пушной, Александр Борисович (род. 1975) — российский музыкант-мультиинструменталист, певец, актёр и телеведущий.

Населённые пункты:
 Пушной — населённый пункт в Кольском районе Мурманской области.
 Пушной — посёлок в Черепановском районе Новосибирской области.
 Пушной — посёлок в Беломорском районе Республики Карелия.